Srpski Itebej (ćirilično: Српски Итебеј, mađarski: Felsőittabé) naselje je u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Žitište.

Stanovništvo
U Srpskom Itebeju živjelo je 1969 ljudi prema popisu iz 2011. godine.

U naselju je 2002. živjelo 2405 stanovnika, a od toga su 1919 punoljetna stanovnika. Prosječna starost stanovništva iznosila je 41,6 godina (39,1 kod muškaraca i 44,0 kod žena). U naselju je bilo 907 domaćinstava, a prosječan je broj članova po domaćinstvu bio 2,64.

Izvor

Vanjske poveznice 
 Karte, položaj, zemljopisni podaci o naselju

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Žitište